LOpen dels Estats Units 2014, conegut oficialment com a US Open 2014, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 133a edició del torneig es va celebrar del 25 d'agost al 8 de setembre de 2014 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 El tennista croat Marin Čilić va guanyar el seu primer títol de Grand Slam. El seu contrincant, el japonès Kei Nishikori, que també debutava en una final de Grand Slam, va esdevenir el primer tennista masculí asiàtic en disputar una final de Grand Slam. Cal destacar que aquesta fou la primera final des de 2005 en la qual no participava cap dels tennistes dels "Big Four" (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer i Andy Murray).
 La tennista local Serena Williams es va imposar novament en la final femenina i va ampliar la seva llegenda en la història del tennis. Aquesta fou la tercera victòria consecutiva i la sisena en total al US Open, igualant ambdues marques amb Chris Evert. També fou el seu 18è títol de Grand Slam individual, igualant la segona millor marca de l'Era Open amb Evert i Martina Navratilova. Els 4 milions de dòlars que va guanyar per aquesta victòria també es van convertir en el millor premi econòmic de la història del tennis, tan masculí com femení, 3 per imposar-se en la final més 1 per guanyar ser la campiona de les US Open Series. En la final va superar a Caroline Wozniacki, que va disputar la seva segona final de Grand Slam, ambdues al US Open (2009) i amb derrota.
 La parella masculina formada pels estatunidencs Bob i Mike Bryan van aconseguir el títol número 100 com a parella, ampliant la seva llegenda en aquesta categoria. També es van imposar al US Open per cinquena ocasió, empatant amb Richard Sears i James Dwight com les parelles amb més victòries en aquest torneig. Els seus rivals en la final foren els catalans Marcel Granollers i Marc López, que van disputar la seva segona final de Grand Slam (Roland Garros 2014).
 La parella femenina formada per les russes Iekaterina Makàrova i Ielena Vesninà van guanyar el seu segon títol de Grand Slam (Roland Garros 2013). En la final van derrotar a la suïssa Martina Hingis i la Flavia Pennetta. Hingis tornava a disputar una final de Grand Slam després d'estar diversos anys retirada.
 La parella mixta formada per l'índia Sania Mirza i el brasiler Bruno Soares van guanyar el primer títol de Grand Slam conjuntament. Per Mirza fou el tercer Grand Slam mixt de la seva carrera mentre que per Soares fou el segon, ambdós US Open (2012).

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Semifinals)
  Roger Federer (Semifinals)
  Stanislas Wawrinka (Quarts de final)
  David Ferrer (3a ronda)
  Milos Raonic (4a ronda)
  Tomáš Berdych (Quarts de final)
  Grígor Dimitrov (4a ronda)
  Andy Murray (Quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Kei Nishikori (Final)
  Ernests Gulbis (2a ronda)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Marin Čilić (Campió)
  Fabio Fognini (2a ronda)
  Tommy Robredo (4a ronda)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Kevin Anderson (3a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Gaël Monfils (Quarts de final)
  Mikhaïl Iujni (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber
  Leonardo Mayer (3a ronda)
  Julien Benneteau (1a ronda)
  Ivo Karlović (2a ronda)
  Gilles Simon (4a ronda)
  Santiago Giraldo (1a ronda)
  Guillermo García López (2a ronda)
  Lukas Rosol (1a ronda)
  Jérémy Chardy (2a ronda)
  Fernando Verdasco (2a ronda)
  João Sousa (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Campiona)
  Simona Halep (3a ronda)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
  Maria Xaràpova (4a ronda)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Eugenie Bouchard (4a ronda)
  Ana Ivanović (2a ronda)
  Jelena Janković (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (Final)
  Flavia Pennetta (Quarts de final)
  Dominika Cibulková (1a ronda)
  Sara Errani (Quarts de final)
  Lucie Šafářová (4a ronda)
  Carla Suárez Navarro (3a ronda)
  Viktória Azàrenka (Quarts de final)
  Iekaterina Makàrova (Semifinals)
  Andrea Petkovic (3a ronda)
  Venus Williams (3a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (1a ronda)
  Sloane Stephens (2a ronda)
  Alizé Cornet (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Samantha Stosur (2a ronda)
  Garbiñe Muguruza (1a ronda)
  Sabine Lisicki (3a ronda)
  Madison Keys (2a ronda)
  Roberta Vinci (3a ronda)
  Casey Dellacqua (4a ronda)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (3a ronda)
  Kurumi Nara (2a ronda)
  Zhang Shuai (1a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Semifinals)
  Julien Benneteau /  Edouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (3a ronda)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Quarts de final)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (3a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (3a ronda)
  Michael Llodra /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Marc López (Final)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (Quarts de final)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (1a ronda)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (1a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (1a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (2a ronda)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (2a ronda)
  Hsieh Su-Wei /  Peng Shuai (3a ronda)
  Cara Black /  Sania Mirza (Semifinals)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Campiones)
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (1a ronda)
  Timea Babos /  Kristina Mladenovic (1a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Zheng Jie (Quarts de final)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastasia Rodionova (3a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (1a ronda)
  Lucie Hradecka /  Michaella Krajicek (3a ronda)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (3a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Iaroslava Xvédova (2a ronda)
  Chan Hao-Ching /  Chan Yung-Jan (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova /  Lucie Šafářová (2a ronda)
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (1a ronda)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Bruno Soares (Campions)
  Andrea Hlavackova /  Alexander Peya (2a ronda)
  Cara Black /  Leander Paes (Quarts de final)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (1a ronda)

  Lucie Hradecka /  Horia Tecau (1a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (Quarts de final)
  Julia Görges /  Nenad Zimonjić (1a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Juan Sebastian Cabal (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 

2014
US Open